Marcus Porcius Cato Salonianus (* 154 v. Chr.; † im 2. Jahrhundert v. Chr.) oder Salonianus Cato war ein römischer Politiker und Sohn des Zensors Marcus Porcius Cato.

Leben 
Salonianus erhielt sein cognomen wegen seiner Mutter, Salonia, die die Tochter eines Freigelassenen war und zweite Ehefrau des Zensors wurde. Sein Bruder Marcus Porcius Cato Licinianus dagegen war der Sohn von Licinia, der ersten Frau des alten Cato. 
Über Salonianus’ Leben ist wenig bekannt. Er hatte einen gleichnamigen Sohn, der wiederum der Vater von Cato Uticensis war. Salonianus starb während seiner Prätur.

Quellen 
 Plutarch, Cato maior, 27 
 Aulus Gellius, Noctes Atticae 13, 20

Stammbaum 

Politiker (Römische Republik)
Geboren 154 v. Chr.
Gestorben im 2. Jahrhundert v. Chr.
Mann
Marcus Porcius Cato der Ältere